Ebner:
 Klaus Ebner
 Marie von Ebner-Eschenbach
 Mayer Ebner
 Michl Ebner

 Glanda lui Ebner

Nume de familie germane